Sangermano – cognome italiano
 Franco Sangermano – attore teatrale italiano
 Lucio Sangermano – velocista italiano
 Vincenzo Sangermano – vescovo cattolico e missionario italiano